Троллингер (), также Синий троллингер, Франкенталь или Скьява  — сорт чёрного винограда, а также марка вина, изготовляемого из этого винограда.

Распространение 
Название сорта троллингер происходит, по всей видимости, от видоизменённого тиролингер (Tirolinger), так как прародиной этого сорта винограда является Южный Тироль (ныне в Италии). Троллингер, выращиваемый в Германии (основная область его культивирования в этой стране — Вюртемберг) и в Южном Тироле, используется для изготовления вина того же названия. В то же время под названием Black Hamburg этот сорт широко распространён во всём мире, но лишь как столовый виноград.

Виноград сорта троллингер был ещё древними римлянами завезён в район Рейна, откуда попал в долину Неккара, на юге Германии. Ныне основными областями его возделывания в Европе являются Италия (провинции Больцано, Бергамо, Тренто, Верона и Брешиа) и Германия (Вюртемберг, район Крайхгау в Бадене, а небольшом количестве — в Пфальце и Рейнгессене). В Вюртемберге троллингер является наиболее распространённым винным сортом винограда. Лучшие вина марки Trollinger — рубиново-красные, и квалифицируются как свежие и сочные. Они практически не нуждаются в длительной выдержке и готовы к употреблению уже к окончанию своего первого года. Начиная с 2001 года в вюртембергском городе Хайльбронн проводится ежегодный фестиваль Троллингер-марафон. 

В Германии в 2007 году площадь, на которой возделывался троллингер, составляла 2504 гектара (2,5 % от общей площади виноградарства в Германии). В Италии в 1990-х годах троллингер выращивался на 3415 гектарах. В XVIII веке он был через порт Гамбурга завезён в Англию. С тех пор он выращивается там в теплицах как столовый виноградный сорт. Кроме того, троллингер — одна из распространённых виноградных культур во Франции, Португалии, Чили.

Описание 
Ягоды троллингера, как правило, круглой либо овальной формы, средней величины и иссиня-чёрного цвета. Период созревания — около 20 дней. Листья средней величины, довольно толстые, с тесно посащенными зубцами. Поверхность листьев — пузырчато-шероховатая. Этот сорт винограда отличается большой урожайностью, что порой сказывается на качестве ягод. С целью его повышения иногда проводится «прореживание» — редуцирование количества ягод лозы до наступления фазы созревания. Троллингер не является морозостойким сортом винограда.

Синонимы 
В связи с широким распространением по всему миру троллингер носит также следующие названия: Admiral, Aegypter, Ägyptische, Ägyptischer, Aleksandriskii chernyi, Baccaria, Bacheracher, Bammerer, Barth der Alten, Bilsenroth, Black Gibraltar, Black Hambourg, Black Hamburg, Black Hamburgh, Black Prince, Black Tripoli, Blauer Trollinger, Blauwälsche, Bocksauge, Bocksaugen, Bocksbeutel, Bockshoden, Bockstraube, Braddick’s Seedling, Bruxelloise, Chasselas bleu de Windsor, Chasselas de Jérusalem, Chasselas de Windsor, Dachtraube, Dachtrauben, Dutch Hamburgh, Edel Vernatsch, Edelvernatsch, Fleischtraube, Frankentaler, Frankenthal, Frankenthal noir, Frankenthaler, Garston Black Hamburgh, Gelbhölzer schwarzblauer Trollinger, Gelbholziger Trollinger, Gros bleu, Gros noir, Gros plant grand noir, Groß Italiener, Groß Vernatsch, Grosse race, Großer Burgunder, Großroth, Großschwarzer, Großvernatsch, Hammelshoden, Hammelsschelle, Hammelssohlen, Hampton Court Vine, Hudler, Huttler, Imperator, Khei-Khan, Knevet’s Black Hamburgh, Kölner Blau, Kreuzertraube, Lambert, Lamper, Languedoc, Lombard, Lugiana near, Maltheser Roth, Malvasier, Malvoisier, Maroquin d’Espagne, Meraner Kurtraube, Ministra, Modri Tirolan, Mohrendutte, Mohrentutte, Morrokin Barbaron, Nougaret grosse race, Pfundtraube, Plant de Paris, Pommerer, Pope Hamburgh, Prince Albert, Purple Hamburgh, Queen Victoria, Raisin bleu, Raisin bleu de Frankental, Raisin de Languedoc, Red Hamburgh, Rheinwein blau, Richmond Villa Hamburgh, Rothelbner, Salisbury violette, Schiavone, Schiavone di Merano nero, Schliege, Schwarzblauer, Schwarzblauer Trollinger, Schwarzer, Schwarzer Wälscher, Schwarzwälscher, Spanisch Blau, Straihntraube, Südtiroler Kurtrauben, Teplichnyi chernyi, Tirolan crni, Tirolinger, Trolinger, Troller, Trollinger blau, Trollinger gelbholzig, Trollinger weissholzig, Trollingi kék, Tschaggele, Uva Cenerente (irrtümlich), Uva meranese, Uva near d’Amburgo, Valentines, Vernatsch, Victoria, Victoria Hamburgh, Wälscher, Warner’s Hamburgh, Weissholziger Trollinger, Welke Burgundske, Welko modre, Zottelwälscher, Zottler.

Мускат Троллингер  
Достаточно редким является Мускат Тролингер (иначе Muscat de Hambourg, Мускат гамбургский), которому требуется значительно большее время для созревания. Это вино обладает особым мускатным ароматом.

Ссылки 
 Сорт винограда Франкенталь
 Сорт винограда Мускат гамбургский

Вина Германии